Patzelt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Patzelt (1896–1980), österreichischer Maler 
 Carolin Patzelt, deutsche Romanistin
 Dora Boerner-Patzelt (1891–1974), österreichische Medizinerin
 Erna Patzelt (1894–1987), österreichische Historikerin
 Erwin Patzelt (* 1924), deutscher Biologe und Ethnologe
 Gerald Patzelt (1931–2021), deutscher Geologe
 Gernot Patzelt (* 1939), österreichischer Glaziologe und Polarforscher
 Heinz Patzelt (* 1957), österreichischer Jurist
 Holger Patzelt (* 1974), deutscher Betriebswirtschaftswissenschaftler
 Josef Patzelt (1926–2015), österreichischer Architekt
 Martin Patzelt (* 1947), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Paul Patzelt (1932–2013), deutscher Chemiker
 Rupert Patzelt (* 1928), österreichischer Physiker 
 Ulrike Patzelt, Geburtsname von Uli Derickson (1944–2005), deutsch-amerikanische Flugbegleiterin
 Victor Ignaz Stephan Patzelt (1856–1908), österreichischer Mediziner 
 Viktor Patzelt (1887–1956), österreichischer Histologe 
 Werner J. Patzelt (* 1953), deutscher Politikwissenschaftler
 Wolfgang Patzelt (* 1947), deutscher Kaufmann, Unternehmer und Manager

Siehe auch:
 Oskar-Patzelt-Stiftung, deutsche Ausbildungsstiftung